Dario Baccin (Novara, 1976. augusztus 27. –) olasz labdarúgóhátvéd.

Források 
Dario Baccin adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1976-ban született személyek
Novara megyeiek
Olasz labdarúgók
A Juventus labdarúgói
Az AC Cesena labdarúgói
A Chievo labdarúgói
A Ternana Calcio labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
Az AC Ancona labdarúgói
A Taranto FC 1927 labdarúgói
Az Ascoli labdarúgói
Az AC Rimini 1912 labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek